Järnbäraland kan syfta på:

 Järnbäraland (Dalarna), medeltida namn på Dalarna
 Järnbäraland (Bergslagen), vissa järnproducerande delar av Mellanssverige under tidig medeltid eller ett oprecist område
 Järnbäraland, tidning
 Järnbärarland (Atterberg), kantat av Kurt Atterberg

Se även 
Uppror i Järnbäraland, svensk roman av Maj Hirdman, utgiven 1945.